Новогрудский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев. Известный носители:

 Новогрудский, Александр Евсеевич (1911—1996) — советский сценарист документальных и художественных фильмов, критик, журналист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 
 Новогрудский, Герцель Самойлович (1904—1973) — русский советский журналист, писатель.
 Новогрудский, Лев Соломонович (1923—2003) — русский детский писатель, драматург.